Crystal City désigne :

 Crystal City, une ville située dans le Missouri ;
 Crystal City, une ville située dans le Texas.

Homonymie de toponyme